Eficiència econòmica, obtenció d'una determinada quantitat de producte, utilitzant el mínim de factors de producció per obtenir-lo 
 Eficiència energètica relació entre la quantitat d'energia consumida i els productes i serveis finals obtinguts 
 Eficiència de l'enllumenat públic
 Eficiència enzimàtica
 Eficiència de Pareto relació entre els resultats obtinguts i els recursos destinats 
 Eficiència quàntica, quantitat definida per un dispositiu fotosensible com la pel·lícula fotogràfica o detector CCD 
 Eficiència tèrmica o rendiment tèrmic d'una màquina tèrmica és una magnitud de procés i adimensional 
 Eficiència termodinàmica o rendiment (termodinàmica), relació entre l'energia aportada per al funcionament d'una màquina i la que realment genera el treball desitjat.
 Eficiència volumètrica